Hám (Kám, Chám) bibliai alak, Noé egyik fia
hám a ló, kutya igába fogására szolgáló szerszám
hámszövet testet, szervet fed, bélel, vagy váladékot termel, vagy érzékel, felszív stb.
HÁM Művészeti Egyesület